Kohler steht für:
 Kohler (Familienname), deutscher Familienname
 Kohler (Familie), US-amerikanische Unternehmerfamilie
 Kohler (Unternehmen), US-amerikanischer Hersteller von Klempnereizubehör, Kleinmotoren und Möbeln

Kohler steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Kohler (Kentucky)
 Kohler (Wisconsin)

in Antarktika:
 Kohler Dome, Berg im Marie-Byrd-Land
 Kohler-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land
 Kohler Head, Landspitze im Viktorialand
 Kohler Range, Gebirge im Marie-Byrd-Land
 Mount Kohler, Berg im Marie-Byrd-Land

Siehe auch:
 Kohler-Regel, physikalische Regel
 Koler
 Köhler (Begriffsklärung)
 Kohlern